Wycombe peut désigner :

 Wycombe (Australie)
 Wycombe (circonscription britannique), Buckinghamshire, Angleterre
 Wycombe (district), Buckinghamshire, Angleterre
 Wycombe (Pennsylvanie), États-Unis
 High Wycombe, Buckinghamshire, Angleterre
 Wycombe Wanderers Football Club